Izumo (jap. , -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Shimane in Japan.

Geschichte 
Die Stadt wurde am 3. November 1941 gegründet. Ihr Name bezieht sich auf die Provinz Izumo.

Sehenswürdigkeiten 

In der Nähe der Stadt befinden sich der Izumo-Taisha und der Hinomisaki-Schrein, bekannte Shintō-Schreine.

Verkehr 
 Flughafen Izumo
 Zug:
 JR Sanin-Hauptlinie
 Ichibata-Eisenbahn Kita-Matsue-Linie
 Ichibata-Eisenbahn Taisha-Linie
 Straße:
 Nationalstraße 9
 Nationalstraße 184,431

Städtepartnerschaften 
  Santa Clara, USA, seit 1986
  Hanzhong, VR China, seit 1996
  Évian-les-Bains, Frankreich, seit 2002
  Kalajoki, Finnland, seit 2003

Söhne und Töchter der Stadt 
 Kazuhiko Aoki (* 1961), Politiker
 Mikio Aoki (* 1934), Politiker
 Shūji Atsuta (* 1951), Jazzmusiker
 Makiko Esumi (* 1966), Schauspielerin
 Hidekazu Nariai (1924–1990), Astrophysiker
 Okuni (um 1572–um 1610), Künstlerin

Angrenzende Städte und Gemeinden 
 Matsue
 Ōda

Weblinks 

Ort in der Präfektur Shimane
Ort mit Seehafen